Schallert est un patronyme porté notamment par :

 Richard Schallert (1964-), sauteur à ski autrichien ;
 William Schallert (1922-2016), acteur américain.

Homonymie de patronyme